Il singolare del torneo di tennis Countrywide Classic 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Michael Chang che ha battuto in finale Jan-Michael Gambill che si è ritirato sul punteggio di 6-7(2) 6-3.

Teste di serie 

 Assente
 Mark Philippoussis (secondo turno)
 Marcelo Ríos (primo turno)
 Michael Chang (campione)

 Wayne Ferreira (quarti di finale)
 Jan-Michael Gambill (finale, ritiro)
 Andrew Ilie (primo turno)
 Arnaud Clément (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Countrywide Classic 2000
ATP Tour 2000